1. Bundesliga 2009-2010 – campionato tedesco di pallavolo femminile
 1. Bundesliga 2009-2010 – campionato tedesco di pallavolo maschile